Brahin steht für:

 Brahin (Meteorit), Meteor
 Brahin (Brahin), Siedlung städtischen Typs in Weißrussland